Mitologia: Kore (deessa), nom de jove de la deessa Persèfone (Περσεφονη), filla de Zeus i de Demète
 Art: Kore (escultura), escultura d'una donzella del període arcaic grec
 Astronomia: Kore, nom del satèl·lit de Júpiter Cora, també conegut com a "Júpiter XLIX"
 Música: Kore (música), grup de rock] de Nantes que canta en esperanto